A 3313-as jelzésű regionális autóbusz Szügy, nógrádmarcali elágazás és Rétság, Ten Cate Enbi Kft. között közlekedik Nógrádmarcal, Patvarc, Balassagyarmat, Ipolyszög és Érsekvadkert településeken keresztül. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Tanítási napokon egy járat Rétságról csak Patvarcig közlekedik Balassagyarmat belvárosán keresztül.

Megállóhelyei

|-
!Perc (↓)
!width=25%|Megállóhely
!Perc (↑)
!width=30%|Átszállási kapcsolatok
!Fontosabb létesítmények
|-
|0||Szügy, nógrádmarcali elágazás||73
|align=left|
|
|-
|2||Szügy, vasútállomás bejárati út||71
|align=left|
|
|-
|6||Nógrádmarcal, Szügyi út 37.||67
|align=left|
|
|-
|8-9||Nógrádmarcal, községháza||64-65
|align=left|
|
|-
|10||Nógrádmarcal, faluvég||62
|align=left|
|
|-
|15||Nógrádmarcali elágazás||58
|align=left|
|
|-
|19-20||Patvarc, községháza||52-53
|align=left|
|
|-
|21||Patvarc, újtelep||51
|align=left|
|
|-

|-

|-

|-

|-

|-
|40||Balassagyarmat (Újkóvár), szövetkezeti bolt||36
|align=left|
|
|-
|43||Ipolyszög, bejárati út||34
|align=left|
|
|-
|45||Ipolyszög, vasúti megállóhely bejárati út||33
|align=left|
|
|-
|47||Dejtári elágazás||31
|align=left|
|
|-
|50||Szent Lőrinc puszta||28
|align=left|
|
|-
|53-55||Érsekvadkert, központ||25-26
|align=left|
|
|-
|56||Érsekvadkert, sportpálya||24
|align=left|
|
|-
|60||Pusztaberki elágazás||21
|align=left|
|
|-
|62||Tereskei elágazás||19
|align=left|
|
|-
|66||Romhányi elágazás||16
|align=left|
|
|-
|70-75||Rétság, autóbusz-forduló||9-13
|align=left|
|autóbusz-forduló
|-
|79||Rétság, TDK||5
|rowspan=5 align=left|
|rowspan=5|rétsági ipari park
|-
|80||Rétság, HI-LEX Kft.||3
|-
|81||Rétság, Gibbs Kft.||2
|-
|82||Rétság, AFT Európa Kft.||1
|-
|83||Rétság, Ten Cate Enbi Kft.'''||0
|}

Források
 

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz
Nógrád megye közlekedése
Balassagyarmat autóbuszvonalai